Het seizoen 2013/14 van de Franse Ligue 1 was het 76ste seizoen van de hoogste professionele Franse voetbalcompetitie die van start ging op 9 augustus 2013 en eindigde op 17 mei 2014. Titelverdediger was Paris Saint-Germain.

Aan de competitie namen twintig clubs deel, naast de zeventien hoogst geëindigde clubs in het seizoen 2012/13 en de drie gepromoveerde clubs AS Monaco (terug na twee seizoenen afwezigheid), EA Guingamp en FC Nantes. De gedegradeerde clubs van het vorige seizoen waren Stade Brestois, Troyes AC en AS Nancy.

Teams

Ranglijst

Stand

Legenda

1 Dit ticket zou oorspronkelijk gaan naar de winnaar van de Coupe de la Ligue, maar aangezien Paris Saint-Germain de Coupe de la Ligue won en zich kwalificeerde voor de Champions League, schuift dit ticket door naar de nummer 5 in de stand.

Statistieken

Koplopers per speelronde

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers (allen keepers) die in het seizoen 2013/14 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2013/14 uitkwamen in de Ligue 1.

Paris Saint-Germain

Bijgaand een overzicht van de spelers van Paris Saint-Germain, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Laurent Blanc voor de vierde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden en aldus de titel prolongeerden.

Positieverloop per club

Zie ook
 Coupe de la Ligue 2013/14
 Coupe de France 2013/14

Competitievoetbal 2013/14
Frans voetbalseizoen